Hilda — четвёртый студийный альбом австралийской поп/R&B-певицы Джессики Хильды Маубой, выпущенный 18 октября 2019 года. Hilda дебютировал на 1-м месте хит-парада Австралии и впоследствии был номинирован на премию  в категории «Альбом года», а также премию ARIA Music Awards в аналогичной категории.

Об альбоме 
Hilda ознаменовал собой определённый поворот в творчестве певицы — по словам самой Маубой, к моменту начала работы над альбомом ей уже порядком надоело писать легкомысленные поп-песни о развлечениях с друзьями в ночных клубах. Кроме того, Hilda стал первым диском исполнительницы, в котором она приложила руку к написанию всех без исключения композиций. Тексты песен альбома навеяны историей семьи певицы, а также душевными поисками и экзистенциальными переживаниями: так, в композиции «Sunday» содержится напоминание о необходимости ценить каждый момент жизни, а «Little Things» является отповедью возлюбленному Маубой, написанной исполнительницей сразу после бурного выяснения отношений.

Название Hilda одновременно является отсылкой и к среднему имени самой певицы, и к имени её бабушки по материнской линии — женщине из племени австралийских аборигенов , трагически погибшей в возрасте 36 лет. Обращение к истории собственной семьи является важным фактором, сподвигшим Маубой на создание своего четвёртого альбома, основные темы которого — сила человеческого характера, самобытность, любовь, доброта и трудности, встречающиеся на жизненном пути.

Синглы 
В поддержку Hilda было выпущено четыре сингла. Первый сингл «Sunday» был издан 12 апреля 2019 года и достиг 33-го места в новозеландском хит-параде NZ Hot Singles Chart. Второй сингл «Little Things» был выпущен 21 июня 2019 года. «Little Things» смог подняться до 25-й позиции в хит-параде Австралии и заработать «платиновый» статус от Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний. Третий и четвёртый синглы, «Selfish» и «Butterfly», были обнародованы 18 октября 2019 года и 14 августа 2020 года соответственно.

Приём 

Hilda дебютировал на 1-м месте хит-парада Австралии, сместив с вершины альбом американского рэпера Post Malone Hollywood’s Bleeding. По итогам продаж за 2019 год Hilda занял 25-ю позицию в списке 50 наиболее продаваемых австралийских записей.

Альбом певицы был выдвинут на соискание премии  в категории «Альбом года» (в итоге награда была присуждена сборнику певца и гитариста  ).

В опубликованном на портале auspOp отзыве за авторством рецензента сайта Дэвида Hilda удостоился максимальной оценки — пяти баллов. Рецензент отдельно отметил эмоциональную искренность и честность исполнительницы, которые наряду с «прифанкованным» ритм-энд-блюзовым звучанием позволяют записи претендовать на неофициальное наименование «классического австралийского альбома».

Положительное мнение о Hilda также высказал обозреватель журнала STACK Magazine Джеф Дженкинс. По словам Дженкинса, альбом Маубой представляет собой собрание «дерзких» песен, содержащих элементы современного урбана, поп-музыки и балладных форм. Согласно рецензенту, связующим элементом Hilda является вокал певицы, органично звучащий в композициях разных жанров.

Музыкальный критик гонконгской газеты South China Morning Post Крис Джиллетт отнёсся к альбому более сдержанно: обозреватель назвал музыкальную составляющую записи «немного предсказуемой», но при этом выделил тексты песен, охарактеризовав их как «великолепные». По мнению Джиллетта, Hilda, хоть и «не открывает новых горизонтов», тем не менее в полном объёме демонстрирует музыкальные таланты Маубой.

Список композиций

Хит-парады

Годовые итоговые хит-парады

Примечания

Ссылки 
	

Альбомы Джессики Маубой
Альбомы Sony Music Entertainment